Miejscowości w Polsce:
 Goski Duże
 Goski-Pełki
 Goski-Wąsosze
 Tarnowo-Goski